SMS „Gneisenau” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od pruskiego feldmarszałka – Augusta von Gneisenau:
 SMS „Gneisenau” – korweta typu Bismarck z lat 70. XIX wieku
 SMS „Gneisenau” – krążownik pancerny typu Scharnhorst z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 „Gneisenau” – pancernik z okresu II wojny św. (w służbie 1938-1945)
 „Gneisenau” – ex-HMS „Oakley”, niszczyciel typu Hunt II (w niemieckiej służbie 1958-1977)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich